Duda puede referirse a:
 La duda, acción de dudar.
 Sergio Paulo Barbosa Valente, "Duda", futbolista portugués.
 Andrzej Duda (n. 1972), político polaco, actual presidente de Polonia.
 Duda, localidad española del municipio de Huéscar.
 Duda, película española dirigida por Julio Salvador.
 Jan-Krzysztof Duda, jugador de ajedrez polaco.